Klement Zoltán (1926–2005) agrármérnök
Klement Zoltán (1979) műsorvezető